Vukadinović bzw. Vukadinovič ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Vukadinović (* 1980), montenegrinischer Fußballspieler
 Đorđe Vukadinović (* 1962), serbischer Philosoph und Politiker
 Holly Rachel Vukadinović, wirklicher Name von Holly Valance (* 1983), australisch-britische Schauspielerin
 Miljan Vukadinovič (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Radovan Vukadinović (Politikwissenschaftler) (1938–2019), jugoslawischer bzw. kroatischer Politikwissenschaftler
 Radovan Vukadinović (Rechtswissenschaftler) (* 1953), serbischer Rechtswissenschaftler
 Srđan Vukadinović (* 1956), montenegrinischer Kunstsoziologe und Theaterwissenschaftler
 Tatiana Vukadinovic (* 1988), kanadische Biathletin
 Vojin Saša Vukadinović (* 1979), Historiker und Geschlechterforscher
 Vuko Vukadinović (1937–1993), jugoslawischer Politiker